Туніська професійна ліга 1 2006—2007 — 52-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 14 клубів. Чемпіонат проходив з 19 серпня  року по 27 травня  року. Переможцем став «Клуб Африкен».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2007 у футболі
2006 у футболі